Aarvold ist der Familienname folgender Personen:
 Olaf Aarvold (1899–1991), norwegischer Politiker
 Carl Douglas Aarvold (1907–1991), englischer Rugbyspieler